Oedancala är ett släkte av insekter. Oedancala ingår i familjen Pachygronthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Oedancala